Thomas Holm kan syfta på bland andra:

* Thomas Holm (omkring 1670–1702), svensk boktryckare, kopparstickare och topograf
 Thomas Holm (född 1961), svensk illustratör, serietecknare, animatör och dataspelsdesigner
 Thomas Holm (född 1978), dansk singer-songwriter
 Thomas Holm (född 1981), norsk fotbollsspelare